Юньон Спортив Каркасонез XV () — французский регбийный клуб из Каркасона, выступающий во второй по силе лиге страны, Про Д2. Клуб основан в 1899 году. Команда играет на стадионе «Стад Альбер-Домек», вмещающем 11 тысяч зрителей. Традиционные цвета — чёрный и жёлтый. Наивысшим достижением команды в национальном чемпионате является выход в финал первенства в 1925 году.

Достижения 
 Чемпионат Франции:
 Runners-up: 1925

Федераль 1:
 Победитель: 2010

Федераль 2:
 Победитель: 2008

 Второй дивизион:
 Победитель: 1975

 Третий дивизион:
 Победитель: 1966

 Оннёр (Четвёртый дивизион):
 Победитель: 1951

Состав 
Сезон 2013/14.

Известные игроки

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Регбийные клубы Франции